Орчик, барок — елемент кінної упряжі, дерев'яний або залізний валок, до якого прикріплюють посторонки.

Топоніми 

 Орчик — річка в Україні.
 Орчик — село, Харківська область, Зачепилівський район.
 Орчик — колійний пост Полтавської дирекції Південної залізниці.